Heede kan syfta på följande platser:

Tyskland 

 Heede, Holstein, ort och kommun i  Schleswig-Holstein, 
 Heede, Emsland, ort och kommun i Niedersachsen,